Hong Kong Sevens 2002 – trzecia edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju Hong Kong Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 22–24 marca 2002 roku na Hong Kong Stadium w Hongkongu będąc siódmym turniejem sezonu 2001/2002.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Hong Kong Stadium zawody były siódmym turniejem sezonu 2001/2002 IRB Sevens World Series i wzięły w nich udział dwadzieścia cztery reprezentacje. Drużyny rywalizowały w pierwszych dwóch dniach systemem kołowym podzielone na sześć czterozespołowych grup, po czym w trzecim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe zmierzyły się w walce o Plate i Bowl. Jedynie mecze finałowe składały się z dwóch dziesięciominutowych części, w pozostałych zaś spotkaniach połowa meczu obejmowała siedem minut.

Uczestniczące zespoły zostały ogłoszone 22 stycznia 2002 roku. Po wycofaniu się Włochów zaproszenie do turnieju przyjęła Tajlandia, a losowanie grup odbyło się 26 lutego 2002 roku.

Przedturniejowe zapowiedzi przewidywały zakończenie trwającej ponad dekadę dominacji zespołów Fidżi i Nowej Zelandii. Piątkowe mecze zakończyły się jednak zgodnie z przewidywaniami, spośród sobotnich, rozegranych w deszczu spotkań, niespodzianką okazała się wygrana Kanady nad RPA, pozostałe zespoły z czołówki klasyfikacji generalnej łatwo awansowały do ćwierćfinałów. Po pokonaniu Nowozelandczyków Fidżijczycy do finału przystępowali w roli faworytów, w turnieju triumfowali jednak reprezentanci Anglii zostając jednocześnie pierwszym zespołem z północnej półkuli, który zwyciężył w zawodach IRB Sevens World Series, a piątym ogółem.

Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany reprezentant RPA Brent Russell, który zwyciężył też w klasyfikacji punktowej i przyłożeń.

Bilety dla dorosłych kosztowały 750 HKD, ulgowy zaś jedną trzecią tej kwoty, pula nagród wynosiła natomiast 150 tysięcy USD.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Tabela

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2001/2002)
Hong Kong Sevens